Модхушудон Дотто — бенгальський поет та драматург, представник Бенгальської Просвіти.
 Шотендранатх Дотто — бенгальський поет, перекладач, письменник часів Британської Індії.